Garbí (vent), vent del sud-oest 
 Muntanya del Garbí, muntanya a la Serra Calderona prop de València 
 Escola Garbí, escola a Esplugues de Llobregat 
 Club Handbol Garbí, club d'handbol de Palafrugell
 Garbí (automòbil), marca dels automòbils que fabrica l'empresa catalana Cobra Cars Spain
 Garbí (revista), revista catalana elaborada per l’Escola del Mar.